August Zaleski (1883-1972), homme d'État polonais ;
 Bronisław Zaleski (~1819-1880), écrivain peintre, journaliste et biographe polonais ;
 Casimir Pierre Zaleski, (1928- ), fils de Zygmunt, physicien atomiste, président de la SHLP ;
 Ladislas Michel Zaleski (1852-1925), archevêque polonais, délégué apostolique en Inde, Ceylan et Birmanie ;
 Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, (1925-2019), est docteur-ingénieur en construction terrestre et maritime ;
 Marcin Zaleski (1796-1877), peintre polonais ;
 Romain Zaleski (1933-), fils de Zygmunt, homme d'affaires et l'une des premières fortunes de France ;
 Stéphane Zaleski (1957-), universitaire français.
 Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882-1967), écrivain, poète, pianiste, universitaire, patriote et diplomate polonais.

Voir aussi 
 Zaleski (Ohio)
 .

Patronyme polonais